Le tournoi de tennis de Palm Beach est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1985 I se dispute à Palm Beach Gardens du 25 au .

Kathleen Horvath remporte le simple dames. En finale, elle bat Petra Delhees, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Joanne Russell et Anne Smith.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palm Beach
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1985 I
Palm Beach I
Tennis aux États-Unis en 1985
Tennis en mars 1985